Князь Алексей Иванович Буйносов-Ростовский (ум. 9 декабря 1665) — рында, стольник, голова и воевода во времена правления Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича. 

Из княжеского рода Буйносовы-Ростовские. Единственный сын воеводы и кравчего князя Ивана Петровича Буйносова-Ростовского от брака с княжной Марией Семёновной Куракиной.

Биография

Служба Михаилу Фёдоровичу 
С 1636 года по 1658 год князь Алексей Иванович в Боярской книге показан в стольниках и в это время многократно упоминается при различных государевых мероприятиях, служил при царском дворе в звании рынды в белом платье, неоднократно участвовал при приёмах иностранных послов и «смотрел в государев стол» во время торжественных обедов, ездил от государя со столом почивать послов и посланников.

Служба Алексею Михайловичу 
В 1645 году при коронации царя Алексея Михайловича шёл перед Государём четырнадцатым в Успенский собор и обратно в Теремной дворец, после обслуживал Государя в Грановитой палате на праздничном обеде.

В январе 1648 года на бракосочетании царя с Марией Ильиничной Милославской был четырнадцатым в свадебном поезде, с мая князь Алексей Иванович Буйносов-Ростовский был отправлен первым воеводой в Яблонов, «для хранения» от ожидавшегося нападения крымских татар и ногайцев. В этом же году местничал с Тимофеем Фёдоровичем Бутурлиным.

В 1654 году, в марте, упомянут возницей у Государя, с мая участвовал в первом походе царя Алексея Михайловича на Речь Посполитую, во время которого служил головой третьей сотни стряпчих и седьмой есаул в государевом полку.    В 1655 году принял участие во втором походе русской армии под командованием Алексея Михайловича на Речь Посполитую, был с царём в Вильно и исполнял его мелкие поручения в окрестностях литовской столицы. В мае этого же года третий есаул в государевом полку в походе из Смоленска, в августе послан от Государя из Вильно воеводой против отрядов поляков и литовцев.

В 1656-1659 годах находился на воеводстве в Тобольске первым воеводой. Во время нахождения на воеводстве в Тобольске проявил себя человеком крайне грубым и своенравным, враждовал с местным архиепископом Симеоном, не желавшим подчиняться его воле. А. И. Буйносов, благодаря свои связям в Москве, добился запрещения архиепископу совершать богослужения. 9 июля 1657 года тобольский воевода упоминается в связи с тем, в городе оказались томские служилые люди К. Семёнов, К. Медветчиков и В. Гущин, отправленные из Томска в Москву «с вестовыми отписками наскоро». Алексей Иванович Буйносов-Ростовский велел «ящик с томскими отписками принести к себе в съезжую избу, и для подлинного ведома вестовые 2 отписки роспечатали и высматривали», ссылаясь на то, что томские воеводы должны были обо всех вестях и всяких делах сообщать в Тобольск, а они этого не делали. С этих двух вестовых отписок были сделаны «списки слово в слово» и оставлены в Тобольске, а подлинные запечатаны и «с-ыными томскими отписками» посланы в Москву с К. Медветчиковым. 3 февраля 1659 года был отозван в Москву. 

Вероятно, что князь Алексей Иванович Буйносов-Ростовский в 1659 году направлялся на воеводство в Тулу. Это следует из челобитной от его имени, отправленной 13 июля 1659 года в Москву к Царю. В ней указывается на неприбытие к месту службы дьяка Ильи Кирилова и об отсутствии в Туле подьячих для ведения дел. По другим документам, он только 10 июня 1660 года был отправлен на воеводство в Тулу, откуда 17 января 1661 года был отозван в Москву распустив при этом служилых людей по домам. В феврале этого же года, прибыв в столицу, удостоился быть у руки Государя.

В 1660 году упоминается государевым чашником в Грановитой палате при грузинском царевиче Николае. После этого до конца своей жизни находился в столице, участвуя в разных придворных церемониях и торжествах.

Скончался 09 декабря 1665 году, не оставив после себя потомства. Был похоронен в Московском Богоявленском монастыре. С его смертью пресёкся княжеский род Буйносовых-Ростовских.

Примечания

Литература 
 
 Интернет ресурс: http://www.oboznik.ru/?p=25797
 М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 2. 1810 г. Буйносов-Ростовский Алексей Иванович. стр. 26-27.
 П.Н. Петров. История родов русского дворянства. Т. 1. Изд. Герман Гоппе. СПб. 1886 г. Князья Буйносовы. стр. 106.
 А.Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга. Том II. Изд.второе. СПб., Типогр.  А.С. Суворина. 1895 г. Буйносов-Ростовский Алексей Петрович. стр. 174.
 Сост. А.В. Антонов. Памятники истории русского служилого сословия. - М.: Древлехранилище. 2011. Рец. Ю.В. Анхимюк. Ю.М. Эскин. Буйносов-Ростовский Алексей Петрович. стр. 42. ISBN 978-5-93646-176-7. //РГАДА. Ф.201. (Собрание М.А. Оболенского). Оп. 1. Д. 83. 
Персоналии по алфавиту
Алексей Иванович
Воеводы
Стольники (Русское государство)
Воеводы Яблонова
Воеводы Тулы
Воеводы Тобольска
Умершие в 1665 году
Умершие 9 декабря
Похороненные в Богоявленском монастыре